Edwin Jackson peut désigner :
 Edwin Jackson (1983-), un joueur américain de baseball ;
 Edwin Jackson (1989-), un joueur français de basket-ball ;
 Edwin Jackson (1991-2018), un joueur américain de football américain.